Köpsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Köpsjön (Dannäs socken, Småland), sjö i Ljungby kommun och Värnamo kommun,  (28,7 ha)
Köpsjön (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn